El nombre CosmoCaixa corresponde a dos museos propiedad de la Fundación La Caixa. Ambos están dedicados al mundo de la ciencia:

 CosmoCaixa Barcelona
 CosmoCaixa Madrid